Туэ Чунг Тхыонг Ши (, ; настоящее имя Чан Куок Тунг (), сокращенно Чан Тунг; 1230—1291) — один из наиболее значимых деятелей буддизма в средневековом Вьетнаме. Крупный наставник и поэт.

Биография 

В миру Чан Тунг (), мастер Туэ Чунг был старшим сыном в одной из ветвей императорского дома Чан, возглавлявшего Дайвьет. Он был старшим братом Чан Хынг Дао, командовавшего военными действиями при отражении монгольского нашествия, а также Нгуен Тхань Тхьен Кам, супруги и матери королей Вьетнама.

В боевых действиях при отражении монгольской агрессии 1285—1288 годов, Чан Тунг участвовал в качестве одного из полководцев. 

После победы над врагом он отошёл от мирских занятий и предался буддизму. 

Его учителем был монах Тьеу Дао, и Туэ Чунг считается его самым выдающимся учеником.  Он не покинул дом и не ушёл в монастырь, однако его знания и способность объяснять буддийские истины создали его огромную славу буддийского патриарха. 

Он считается учителем Чан Нян Тонга, впоследствии, в 1295 году ушедшего в монахи короля Вьетнама, в своё время также победителя монгольских войск, а далее чаньского патриарха, ставшего также одним из крупнейших буддийских деятелей в истории Вьетнама, основателя традиции буддизма Чук Лам.

Учение 
Школа, в духе которой учил Туэ Чунг, была вьетнамским изводом школы чань (тхиен), ведущей линию передачи от китайского эмигранта во Вьетнам, У Яньтуна (ум. 826) из монастыря Шуанлинь в Чжэцзяне или Вэйчуане. 

У Яньтун  из Гуанчжоу был учеником Байчжана Хуайхая, от которого также ведут свои линии школы Линьцзи и Цаодун. Вьетнамская школа У Яньтун носила его имя вплоть до Чан Нян Тонга, короля-ученика Туэ Чунга.

При этом очевидно восхождение ряда суждений Туэ Чунга к Мадхьямике Нагарджуны, и характерное парадоксальное пренебрежение к формальной медитации и образам, роднящее чань с даосизмом.

Наследие 
Основное произведение Туэ Чунга, «Аналекты Туэ Чунг Тхыонг Ши», где буддийские истины преподаются в форме диалога, сохранилось, хотя и претерпело изменения. Также осталось значительное число его стихотворных произведений. 

В его Аналектах много внимания уделяется недвойственности, прекращению разделения на чистоту и грязь, правду и ложь.

Туэ Чунг также стал героем легенд, из которых самая известная — о том, как в ответ на вопрос о сущности буддизма он стал ходить по конскому навозу. Он также считался полностью пробуждённым существом.

В XX веке он становится одним из основных фигур, к которым обращается в своих книгах международно известный вьетнамский мастер буддизма Тхить Нят Хань.

Литература и библиография 
 Thích Thanh Từ. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ lục: Giảng Giải. Minh Trung - Lê Văn Hai, 1997. страниц: 657
 Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trúc Thiên. Ngũ lục. Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1968. страниц: 293
 Viện khoa học xã hội tại Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh Trung tâm nghiên cứu Hán Nôm. Tuệ Trung Thượng sĩ với Thiè̂n tông Việt Nam. Nhà xuá̂t bản Đà Nã̆ng, 2000. (страниц: 367)
 Duy Hinh Nguyẽ̂n, Nguyẽ̂n Duy Hinh. Tuệ Trung, nhân sĩ, thượng sĩ, thi sĩ. Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 1998. страниц: 374

Примечания 

Религиозные деятели Вьетнама
Учителя буддизма XIII века
Родившиеся в 1230 году
Умершие в 1291 году
Буддизм во Вьетнаме
Тхиен
Персоналии:Хайфон